Комалькалько () — многозначный термин.

 Комалькалько — место археологических раскопок, бывший город цивилизации майя. 
 Комалькалько — город в Мексике, штат Табаско, муниципалитет Комалькалько. 
 Комалькалько — муниципалитет в Мексике, штат Табаско, с административным центром в одноимённом городе.